Porúbka est un toponyme slovaque qui peut désigner :
 Porúbka, commune du district de Bardejov ;
 Porúbka, commune du district de Humenné ;
 Porúbka, commune du district de Sobrance ;
 Porúbka, commune du district de Žilina ;
 Krajná Porúbka, commune du district de Prešov ;
 Liptovská Porúbka, commune du district de Liptovský Mikuláš.